Энесидем — древнегреческий философ.
 Энесидем — правитель Акраганта в VI-V вв. до н. э.